Mort betyder død på fransk.
Mort fra bogen af samme navn skrevet af Terry Pratchett.

andet
Mortimer "Morte" Rictusgrin fra computerspillet Planescape: Torment.